Сан Франсиско, Сан Панчо има више значења:

 Сан Франсиско, Сан Панчо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Панчо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Панчо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику